Матчи плей-офф ВНБА сезона 2001 проходили с 16 августа по 1 сентября 2001 года. В плей-офф сезона по итогам регулярного первенства вышли по четыре лучших клуба из каждой конференции. Все раунды турнира проводились до двух побед. Чемпионом, в первый раз в своей истории, стала команда «Лос-Анджелес Спаркс», которая со счётом 2:0 обыграла клуб «Шарлотт Стинг». «Спаркс» впервые вышли в финал ВНБА, сразу же став триумфаторами чемпионата, а «Стинг» в свою очередь тоже впервые добрались до решающей стадии плей-офф. Самым ценным игроком финала стала Лиза Лесли, впервые выигравшая этот почётный трофей.

Сетка

Результаты

Полуфиналы Восточной конференции

Кливленд — Шарлотт — 1-2

Нью-Йорк — Майами — 2-1

Полуфиналы Западной конференции

Сакраменто — Юта — 2-0

Лос-Анджелес — Хьюстон — 2-0

Финалы конференций

Нью-Йорк — Шарлотт — 1-2

Лос-Анджелес — Сакраменто — 2-1

Финал

Лос-Анджелес — Шарлотт — 2-0

Ссылки 
 
 

ВНБА в сезоне 2001
Плей-офф ВНБА